Salamandra maxima est un synonyme attribué à deux espèces d'urodèles :
Salamandra maxima Schlegel, 1837, synonyme de Andrias japonicus (Temminck, 1836)
Salamandra maxima Barton, 1808, synonyme de Cryptobranchus alleganiensis (Daudin, 1803)

Synonyme d'urodèles (nom scientifique)
Cryptobranchidae